Тиличеев — русская фамилия. Известные носители:

 Тиличеев, Евгений Сергеевич (1946—2021) — советский и российский актёр театра и кино.
 Тиличеев, Николай Павлович (1810 — после 1850) — директор Демидовского лицея в Ярославле.
 Тиличеев, Сергей Васильевич (1850—1919) — доктор медицины, директор курорта Кавказские Минеральные Воды в 1908—1915 годах.